Карановац:

 Карановац — местная единица (район) Баня-Луки.
 Карановац — село в Сербии, община Варварин.
 Карановац — село в Республике Сербской (Босния и Герцеговина), община Петрово.

 Монастырь Карановац — средневековый православный монастырь в Республике Сербской (Босния и Герцеговина), община Градишка.
 Карановац — до 1882 года название города Кралево в Сербии.